Die sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2009.

Quellen 

Musik 2009
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2009